Dâmboviţa – rzeka w Rumunii
 Dâmboviţa – okręg w Rumunii